Gerba – isola della Tunisia
 Ali Gerba – calciatore camerunese, naturalizzato canadese
 Battaglia di Gerba – Battaglia del 1560 fra l'impero ottomano e le repubbliche di Genova, Venezia, Spagna, Stato Pontificio e Ducato di Savoia.